Die Liste der Bodendenkmale in Lübben (Spreewald) enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Stadt Lübben (Spreewald) und ihrer Ortsteile. Grundlage ist die Veröffentlichung der Landesdenkmalliste mit dem Stand vom 31. Dezember 2020. Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Lübben (Spreewald) aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
!Lubben
Lubben